Vrkoč může být:

silný pramen vlasů nebo chlupů
Vrkoč (národní přírodní památka) – skalní útvar ve Vaňově u Ústí nad Labem, národní přírodní památka
Vrkoč (rybník) – rybník v soustavě Pohořelických rybníků
Vrkoč (rybník, Netín) – rybník u obce Netín, okres Žďár nad Sázavou
Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) – drobný bezobratlý živočich z třídy plžů
Vrkoč (příjmení) – české příjmení

v kultuře
Mělnický vrkoč – folklórní festival
Vrkoč (skupina) – česká folková hudební skupina